

Жінки 
 Токмакова Ірина Петрівна (1929—2018) — радянська і російська дитяча письменниця, автор освітніх повістей-казок, віршів і п'єс для дітей дошкільного віку.

Чоловіки 
 Токмаков Євген Петрович (1916—2010) — начальник Львівського обласного управління харчової промисловості (промисловості продовольчих товарів). Майор радянської армії, Герой Радянського Союзу.
 Токмаков Петро Михайлович (? — 1921) — поручник Російської імператорської армії, керівник Тамбовського повстання.
 Токмаков Сергій Юрійович (1966—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Токмаков Яків Герасимович (1913—1966) — старший лейтенант РА, учасник нацистсько-української війни, Герой Радянського Союзу.